Mwigomba kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mwigomba (vattendrag), Karuzi, 
 Mwigomba (periodiskt vattendrag), Muyinga, 

Robotskapade Burundiförgreningar